Шмаковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Шмаковская волость — в составе Ирбитского уезда Пермской губернии.
 Шмаковская волость — в составе Курганского округа Тобольской губернии.